Slovo Čína má několik významů:

 Čína – Čínská lidová republika
 Čínská republika – státní útvar rozkládající se převážně na ostrově Tchaj-wan
 Čínské císařství – císařství mezi roky 221 př. n. l. až 1912
 Čínská republika (Wang Ťing-wej) – japonský loutkový stát v letech 1940–1945
 Čínská republika (1912–1949) – státní útvar v Číně mezi roky 1912–1949
 Vlastní Čína – ta část Číny, ve které tradičně tvořili většinu obyvatelstva Chanové
 Spor o Čínu – spor ČLR a ČR o reprezentaci Číny
 zkrácené a nespisovné označení pro čínskou restauraci, čínskou kuchyni či pokrm
 přeneseně název někdejší dělnické, později zahrádkářské kolonie v Praze-Hloubětíně, západně od vozovny Hloubětín

Reference